Buffonellodidae är en familj av mossdjur. Buffonellodidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Buffonellodidae finns 21 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Buffonellodidae